La Matinale Europe 2 est une émission matinale diffusée sur Europe 2, de  à . Elle est animée par tous les animateurs de Europe 2.

Historique

Historique des matinales 
 septembre 2007 -  : Nagui et Manu (-)
 2006 - 2007 : Nagui est du matin... Manu moins! - Nagui et Manu Levy (-)
 2005 - 2006 : On plaisante pas ! - Albert Spano, Alexandre Pesle, Karine Lyachenko et Jean-Philippe Lutin (-)
 2004 - 2005 : K.A.S.H. (-) + Radio Timsit (- entre le  et le )
 2001 - 2004 : Sébastien Cauet (-)
  -  : Sébastien Cauet (-)
  -  : Bill et Miguel (-)
  -  : Le morning de Bill et Gwen (-)
  -  : Lafesse réveille la Gaule - Jean-Yves Lafesse (-) + Bill (-)
  -  : La Paillote - Rémy Caccia (-)
 1998 - 1999 : Arthur (-)
 1997 - 1998 : Arthur (-) + Franck Pelloux (-)
 1996 - 1997 : Arthur (-) + Thierry Steiner (-)
 1995 - 1996 : La Matinale Europe 2 - Thierry Steiner (-)
 1994 - 1995 : La Matinale Europe 2 - Vincent Neveu (-)
 1993 - 1994 : La Matinale Europe 2 - Vincent Neveu (-)
 1992 - 1993 : Thierry Weigert et Les Nuls (-)
 1986 - 1992 : Rémy Jounin ou Yann Arribard (-)

Émission de radio créée en 1986